Waiting for Something — альбом гурту Vanilla Sky, випущений у 2005 році лейблом Wynona Records.

Список композицій

Посилання 

 Альбом на сайті  Last.fm

Альбоми Vanilla Sky